Гюрза:

 Гюрза — вид ядовитых змей из рода гигантских гадюк семейства Гадюковых.
 Гюрза — азербайджанское блюдо.

Вооружение и техника 
 «Гюрза» — российский пистолет.
 Речные бронекатера проекта 58150 «Гюрза» — бронекатера, построенные в 2004 году на заводе «Ленинская кузница» для пограничной службы Узбекистана.

Прочее 
 «Гюрза» — прозвище Алексея Ефентьева (род. 1963) — советского и российского офицера, выполнявшего боевые задачи в Афганистане, Азербайджане, Нагорном Карабахе, Чечне и Косово.